Lhopiteau est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 
 Alain Lhopiteau, maire de  la commune française de Mesples  dans le département de l'Allier, en région Auvergne, à partir de mars 2001.
 Gustave Lhopiteau (°1860 - †1941), avocat, avoué et homme politique français, né à Écrosnes.
 I. Célestin-Lhopiteau, coauteur avec P. Thibault-Wanquet, du « Guide des pratiques psycho-corporelles », édité chez Masson, Paris, en 2006.
 Mael Lhopiteau, ancien membre du groupe de musique breton Plantec : voix, harpe celtique.
 Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, professeur de musique et chef de chœur.
 Simon Lhopiteau, écrivain, traducteur de la nouvelle Hasard écrite par Connie Willis.
 Vincent Lhopiteau, maire de  la commune française de Villampuy  dans le département d'Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire, à partir de mars 2001.

Toponyme 
 Lhopiteau, hameau de la commune française de Voves, dans le département d'Eure-et-Loir, en région Centre.

Homonymie